Козино — деревня в Московской области России. Входит в городской округ Красногорск. Население —  чел. ().

География 
Расположена в северо-западной части городского округа (на границе с городским округом Истра).

История 
В XV—XVI веках село Козино Московского уезда принадлежало боярскому роду Бельских.
В XVI веке Козино было владением Димитрия Феодоровича Бельского и его сын князь Иван Дмитриевич передал село в собственность монастырю. Козино более двухсот лет числилось в монастырском владении. В 1584 году в селе уже существовала деревянная клетская церковь с редким престолом во имя святителя Иоанна Златоуста. В «Смутное время» польско-литовской интервенции, когда большинство деревянных храмов было уничтожено и осквернению, деревянный храм в Козине уцелел, а в 1644 году была построена новая деревянная церковь.

В конце XVIII века при Екатерине II сельская земля стала государственной. В 1866 году был построен каменный храм с колокольней. Во время Великой Отечественной войны стены храма участвовали в обороне Москвы. В храме находился опорный пункт генерала Белобородова. Битва проходила в деревне Нефедьево, примерно в 3 км от храма. В 1960-х годах храм взорвали. Оставшиеся стены растащили по домам.

С 2005 до 2017 года деревня входила в городское поселение Нахабино Красногорского муниципального района.

Население

Ссылки 
 Сайт Администрации Красногорского муниципального района Московской области

Примечания 

Населённые пункты городского округа Красногорск